«RTP Internacional» или «RTPi» (Э́ри-тэ-пэ́ интэрнасиуна́л) — португальский международный общественный телеканал. Входит в RTP.

История 
Был первым международным телеканалом на португальском языке. Португалии было важно создать международный телеканал, потому что 4,5 миллиона португальцев живут за границей, а всего в мире насчитывается 200 миллионов человек, говорящих на португальском. Своё вещание начал 10 июня 1992 года, в День Португалии, Камоэнса, и португальских сообществ. Трансляции велись со спутника, сначала только на Европу. Скоро началось вещание на Африку, где тоже значительная потенциальная португальскоговорящая аудитория, а также на Канаду, США, Бразилию и на Азию. С самого начала трансляции велись только 6 часов в день, потом канал стал 24-часовым. В 1998 году «RTPi» прекратил вещание в странах Африки, вместо него же появился отдельный канал, который называется «RTP África». Причём в некоторых странах «RTP África» есть и в обычном телеэфире, не только по спутнику или кабелю. Также «RTPi» ретранслируется в телеэфир в Макао, телекомпанией «Teledifusão de Macau» (TdM), и в Восточном Тиморе, телекомпанией «Televisão Timor Leste» (TVTL). В марте 2005 года канал начал сдвигать трансляции в разных частях света по поясам, чтобы зрители в разных временных зонах могли смотреть передачи в более удобное им время. Так что теперь есть три расписания: для Америки (Северной и Южной), для Европы и для Азии. В 2006 году был запущен сервис «RTPi Mobile», позволяющий смотреть канал на мобильных телефонах, оснащённых позволяющими это делать технологиями.

Передачи 
Программная сетка «RTP Internacional» представляет собой выборку передач португальских национальных и региональных каналов телерадиокомпании «Rádio e Televisão de Portugal» (оттуда идёт всё наполнение канала, кроме перечисленного далее), частных португальских телекомпаний «SIC» и «TVI» (10% контента) плюс с добавлением специальных передач для португальских эмигрантов в Европе, Африке, Южной и Северной Америке, а также в Макао и Южном Тиморе. (Эта специальная программа для эмигрантов выпускается с 2005 года и называется «Contacto».) В общем и целом, RTP Internacional перемежает ток-шоу и свежие новости со спортом (практически только футболом), а также документальными и игровыми телефильмами/сериалами. Но если попытаться перечислить, то среди программного наполнения передачи информационные, игровые, развлекательные, посвященные различным направлениям культурной жизни, документальные, музыкальные, детские и молодёжные, показывают также португальский футбол.

География вещания 
Доступен через кабельное и спутниковое телевидение во всём мире, кроме Африки.

Европа

Северная и Южная Америки

Ближний Восток

Средняя Азия

Страны Азии и Океания

Африка 
В Африке «RTPi» не распространяется. Из африканских стран «RTPi» по-прежнему доступен в Анголе и Мозамбике.

Примечания

Ссылки 
  
 Онлайн-трансляция 

Rádio e Televisão de Portugal
Общественные телеканалы Португалии
Телеканалы Китая

Телеканалы Анголы
Телеканалы Восточного Тимора
Телеканалы Мозамбика
Телеканалы на португальском языке
Телеканалы, запущенные в 1992 году
Международные общественные телеканалы общей тематики
Общественные телеканалы по алфавиту
Международные телерадиовещатели